Пётр Павлович Альбединский (1826—1883) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, глава прибалтийских (1866-1870) и литовских (1874-1880) губерний, варшавский генерал-губернатор (1880—1883).

Биография 
Происходил из дворян Смоленской губернии, родился 4 сентября 1826 году в Москве. Его отец Павел Петрович Альбединский (1793— ?), был внебрачным сыном обер-гофмейстера Петра Романовича Альбедиля. Мать, княжна Наталья Кирилловна Багратион (1803—1873), — двоюродная сестра знаменитого полководца. По поводу их предстоящей свадьбы А. Я. Булгаков писал 16 июня 1824 года:  По окончании курса в Пажеском корпусе, 2 августа 1843 году выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк, где, продолжая службу, последовательно получил чины поручика (6 декабря 1844 г.), штабс-ротмистра (21 апреля 1848 г.) и ротмистра (30 августа 1848 г.) и принял участие в Венгерском походе 1849 года. 4 ноября 1852 года назначен командиром эскадрона в своём полку и 25 июня 1853 года пожалован во флигель-адъютанты. В феврале—мае 1854 года находился в Витебской губернии для наблюдения за рекрутским набором.

С наступлением Крымской войны, он, произведённый 20 сентября в полковники, был командирован в распоряжение главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму князя Меншикова и принял участие в военных действиях; находился в Севастополе во время неприятельских бомбардировок и при отражении атак. Сражение 24 октября 1854 года под Инкерманом, где он был серьёзно контужен в голову, получив за отличное мужество золотой палаш с надписью «За храбрость» (31 марта 1856 г.), завершило его пребывание в армии, после чего он был отправлен в Оренбург с манифестом о восшествии на престол императора Александра II.

В 1856 года был командируем в Париж: для передачи чрезвычайных депеш русскому уполномоченному на Парижском мирном конгрессе генерал-адъютанту князю А. Ф. Орлову и затем для поднесения французскому императору Наполеону III орденских знаков св. Андрея Первозванного; в ответ Наполеон наградил Альбединского офицерским крестом ордена Почётного легиона.

По выполнении последней миссии Альбединский был награждён орденом св. Станислава 2-й степени (16 апреля 1856 г.) и находился в Москве на коронационных торжествах, по окончании которых снова был отправлен в Париж в качестве корреспондента военного министерства при русском посольстве; за выполнение этой миссии 29 сентября 1857 года получил орден св. Владимира 4-й степени.

Красавец Альбединский, по словам генерала Н. Г. Залесова, близко сошёлся с императрицей Евгенией, вследствие чего Наполеон III конфиденциально просил об отозвании его в Россию. Альбединский был отозван и в 1858 году вернулся в Россию, где 27 сентября получил в командование лейб-гвардии Конно-гренадерский полк; 17 апреля 1860 года, с назначением в Свиту его величества, произведён в чин генерал-майора, 4 мая 1862 года принял команду над Лейб-гвардии гусарским полком и 4 января 1865 года назначен начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.

27 марта следующего года Альбединский был назначен генерал-адъютантом и 9 октября, с производством в генерал-лейтенанты, назначен Лифляндским, Эстляндским и Курляндским генерал-губернатором и командующим войсками Рижского военного округа; уволенный вслед за тем, 29 сентября 1870 года, по прошению от занимаемых должностей, Альбединский получил орден Белого Орла и четыре года спустя, 22 июля 1874 года занял пост Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора и командующего войсками Виленского военного округа, и, оставаясь в этих должностях до 1880 года, был произведён 16 апреля 1878 года в генералы от кавалерии.

Не обладая ни высшим военным образованием, ни особыми военными достоинствами, Альбединский своей военной карьерой был обязан, главным образом, красивой внешности и большим связям при дворе. Отлично усвоив себе требования военной службы в мирное время, обладая простым здравым смыслом и гуманным сердцем, он проявлял большую заботливость о войсках и пользовался среди них большою популярностью. Служба Альбединского отмечена особенной заботливостью о воспитании и боевой подготовке войск, причём он неоднократно являлся ближайшим руководителем занятий различных комитетов по выработке многих специальных инструкций и положений.

18 мая 1880 года состоялось назначение Альбединского варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа, а 1 января следующего года он назначен членом Государственного совета. Умер 19 мая 1883 года в Варшаве, похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе.

Военные чины и свитские звания 
 Корнет (02.08.1843)
 Поручик (06.12.844)
 Штабс-ротмистр (21.04.1848)
 Ротмистр (30.08.1848)
 Флигель-адъютант (25.06.1853)
 Полковник (20.09.1853)
 Генерал-майор Свиты (17.04.1860)
 Генерал-адъютант (27.03.1866)
 Генерал-лейтенант (09.10.1866)
 Генерал от кавалерии (16.04.1878)

Личная жизнь 

Альбединский имел чрезвычайно большой успех в свете; самые аристократические дамы ссорились из-за него, он же до самой старости оставался поклонником прекрасного пола. Поэтесса графиня Евдокия Ростопчина имела от него внебрачного сына по имени Ипполит (1845— после 1917, минский вице-губернатор, гофмейстер). А отказ жениться на фрейлине Юлии Гауке (впоследствии матери принца Баттенберга) едва не повредил его карьере.

В ноябре 1862 года Альбединский женился на известной красавице фрейлине княжне Александре Сергеевне Долгоруковой (1834—1913). Свадьба была в Царском Селе и по сведениям М. Палеолога, этот брак был устроен Александром II, некоторое время состоявшим с Александрой Сергеевной в связи. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины (малого креста) (1879) и статс-дамы двора (1896). Имели троих детей: Марию, Ольгу, Александра.

Награды 

российские:
 Золотой палаш «За храбрость» (31.05.1856)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (16.04.1856)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (29.09.1857)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (30.08.1864)
 Орден Святой Анны 1 ст. с императорской короной (07.07.1867)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1869)
 Орден Белого Орла (29.09.1870)
 Орден Святого Александра Невского (24.06.1875)
 Орден Святого Владимира 1 ст. (15.05.1883)

иностранные:
 Прусский Орден Красного Орла 3 ст. (1856)
 Французский Орден Почетного Легиона офицерский крест (1856)
 Баварский Орден Святого Михаила 2 ст. (1857)
 Нидерландский Орден Нидерландского льва большой крест (1871)
 Саксен-Альтенбургский Орден Эрнестинского Дома большой крест (1874)
 Австрийский Орден Леопольда большой крест (1874)
 Шведский Орден Меча большой крест (1875)
 Сербский Орден Таковского креста 1 ст. (1881)
 Черногорский Орден Данило I 1 ст. (1881)

Комментарии

Примечания

Источники 
 
 
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 г. — , 1886.
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. — , 2007.
 Морис Палеолог. Дневник посла. / Пер. с фр. Ф. Ге и др. — : Захаров, 2003. — ISBN 5-8159-0288-8
 Wiech, Stanislaw. «Dyktatura serca». Na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego : dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedynskiego (1826—1883). — Kielce, 2010.

Выпускники Пажеского корпуса
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Крымской войны
Лейб-гусары
Конногвардейцы
Прибалтийские генерал-губернаторы
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Варшавские генерал-губернаторы
Похороненные на Казанском кладбище